La Türkiye Basketbol Ligi 2021-2022 è stata la 53ª edizione della seconda divisione turca di pallacanestro maschile. La 7ª edizione con il nome di Türkiye Basketbol Ligi.

Classifica finale

Play-off

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2021
Pallacanestro nel 2022
Türkiye Basketbol Ligi 2021-2022